

Lokalizacje

Niemcy 
 Plößberg – dzielnica Selb
 Plößberg – dzielnica gminy Immenreuth w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Tirschenreuth
 Plößberg – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Tirschenreuth